Toute une vie est un film français réalisé par Claude Lelouch, sorti en 1974 ;

 Toute une vie est son adaptation en bande dessinée sortie en 2004-2005.